Das Herrendoppel der US Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Martin Damm und Leander Paes. Das Finale bestritten Simon Aspelin und Julian Knowle gegen Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner, welches Aspelin und Knowle in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2007